Il singolare del Baton Rouge Pro Tennis Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Benjamin Becker era il detentore del titolo, ma deciso di partecipare al Monte-Carlo Rolex Masters 2010.

Kevin Anderson ha battuto in finale 6–7(7), 7–6(7), 6–1 Tobias Kamke.

Teste di serie

  Rajeev Ram (secondo turno)
  Kevin Anderson (campione)
  Kevin Kim (primo turno)
  Donald Young (secondo turno)

 Brian Dabul (primo turno)
 Michael Yani (primo turno)
 Ryan Sweeting (semifinali)
 Robert Kendrick (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Baton Rouge Pro Tennis Classic 2010